Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2007 проводился в городе Эдмонтон (провинция Альберта, Канада) c 25 по 31 марта 2007 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 14 мужских команд и 11 женских команд. Чемпионат проводился в 6-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборную США.

В женском турнире чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная США, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Шотландии.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2007
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Спорт в Канаде в 2007 году
Март 2007 года
Чемпионаты мира в Канаде